Текамачалко има више значења:

 Текамачалко (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Текамачалко (Ла Паз), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Текамачалко (Сан Хуан Баутиста Коистлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Текамачалко (Елоксочитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Текамачалко (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Текамачалко (Текамачалко, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику